Hokkanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), guitariste et violoniste américain
 (1864-1918), homme politique finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Otto Hokkanen (2004-), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois